DJ Deco Murphy, nome artístico de Dehco Wanlu, é um produtor musical, DJ e rapper brasileiro , da cidade de Juiz de Fora, conhecido pela sua parceria com o também rapper P.MC, com o qual formou a dupla P.MC e DJ Deco Murphy, e por ser um dos integrantes do grupo Jigaboo.

Envolvido com o mundo da música eletrônica e do hip hop desde 1984, atualmente trabalha com o seu próprio selo, o "M.I.BRA (Musica Ilimitada Brasileira)".

Discografia 
 Com a dupla "P.MC e DJ Deco Murphy"
 1998 - Identidade

 Com Jigaboo

 Participação em outros projetos
 1997 - Scratches nas faixas "Lombra" e "Charlie Brown Jr. (Deixa Estar Que Eu Sigo Em Frente)", do álbum de estreia do Charlie Brown Jr., Transpiração Contínua Prolongada
 1999 - Scratches nas faixas "Confisco", "Deu Entrada pra Subir!!!", "O Preço" e "12+1", do segundo álbum do Charlie Brown Jr., Preço Curto... Prazo Longo
 2000 - Scratches nas faixas “3001” e “2001”, do álbum 3001, da Rita Lee

Rappers do Brasil
DJs de Minas Gerais
Jigaboo